Aroostook peut faire référence à:

Toponymes 
Aroostook, un village du Nouveau-Brunswick, au ;
Le comté d'Aroostook, au Maine ();
La rivière Aroostook, aussi au Maine.
Le Refuge faunique national Aroostook au Maine
Le parc d'État d'Aroostook au Maine

Histoire 
 Guerre d'Aroostook

Homonymie de toponyme